Last Night – album Moby'ego
 Last Night – singel Seana Combsa
 Last Night – singel The Vamps
 Last Night – film z 2010 r. w reżyserii Massy'ego Tadjedina